SWQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sumbawa (Indonesia)